Un tiers temps ou une période au hockey sur glace désigne une des trois périodes de temps qui constituent un match. Chacun des trois tiers temps dure vingt minutes de temps effectif. Une pause a lieu entre chaque tiers de façon à refaire la glace de la patinoire. Pour les compétitions qui suivent les règles de la fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), cette pause est de 15 minutes ; dans la Ligue nationale de hockey, elle est de 15 minutes 30 ou de 17 minutes 3 secondes pour les matchs télévisés.

Historique 
Les tiers temps ont été instaurés en 1927.

Notes

Vocabulaire du hockey sur glace
Règles du hockey sur glace